Діамант — огранений алмаз
 Діамант — дуже дрібний друкарський типографський шрифт, кегель якого становить 4 пункти
 Діамант — перша французька ракета-носій і перша космічна ракета, що була сконструйована не в СРСР чи США
 «Діамант» — волейбольний клуб з Одеси
 Діамантбанк — український банк.